Haplohyphes är ett släkte av dagsländor. Haplohyphes ingår i familjen Leptohyphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Haplohyphes